Harold Bloom, professor e crítico literário;
 Harold Charles Schonberg, jornalista e crítico musical;
 Harold Elwin Bice, Jr., músico estadunidense mais conhecido como Bo Bice;
 Harold, personagem do programa Ilha dos Desafios;
 Harold (filme).

Desambiguações de antropônimos